Helene Rønningen – atleta norvegese 
 Ivar Rønningen – ex calciatore norvegese
 Lars Rønningen – ex wrestler norvegese
 Jon Rønningen – ex lottatore norvegese di lotta greco-romana